Magnus Stenbock ist der Name folgender Personen:

 Magnus Stenbock (Feldmarschall) (1665–1717), schwedischer Feldmarschall
 Magnus Stenbock (Maler) (1804–1836), deutschbaltisch-estländisch-russischer Genremaler der Düsseldorfer Schule